Гірківська сільська рада — назва окремих органів місцевого самоврядування в Україні.

 Гірківська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Любешівський район
 Гірківська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Гірківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район